Esplanada steht für:
 Esplanada (Bahia), Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Chrysler Esplanada, Automodell der Marke Chrysler, siehe Simca Vedette
 Simca Esplanada, Automodell der Marke Simca